Steriadi
ist der Familienname von

 Jean Alexandru Steriadi (1880–1956), rumänischer Maler

und der Geburtsname von
 
 Alice Voinescu (1885–1961), rumänische Philosophin